

Prénom 
Plusieurs femmes sont prénommées Maggie, une abréviation de Margaret ou Margerie, dont :
 Maggie Cheung est une actrice chinoise née le  à Hong Kong ;
 Maggie De Block est une femme politique belge née le  à Merchtem ;
 Maggie Smith est une actrice britannique née le  à Ilford en Essex (Angleterre) ;
 Maggie Wheeler dite Maggie Jakobson est une actrice américaine né le  à New York ;

Télévision 
 Maggie est un téléfilm réalisé par Waris Hussein en 1986 ;
 Maggie est une série télévisée américaine créée par Dan O'Shannon en 1998 ;
 Le Monde de Maggie (The Buzz on Maggie) est une série télévisée américaine en 42 épisodes de 11 minutes, créée par Dave Polsky et diffusée entre le  et le  sur Disney Channel ;
 Maggie Simpson est un personnage de la série télévisée Les Simpson ;
 Maggie Greene est un personnage fictif de la série télévisée The Walking Dead ;
 Maggie est la belle-mère de Charlie dans Révolution.

Cinéma 
 The Maggie, film réalisé par Alexander Mackendrick en 1954.
 Maggie, film d'horreur post-apocalyptique américain réalisé par Henry Hobson, sorti en 2015.

Divers 
 Maggie, filament d'hydrogène observé dans la Voie Lactée.